«Večernji list» («Вечерняя газета») — хорватская ежедневная вечерняя газета, выходит в столице страны — Загребе, одно из самых популярных печатных СМИ Хорватии.

Общие данные 
«Večernji list» издает загребская компания «Večernji list dd». Газету основали в 1959 году в Загребе. Её предшественником был «Вечерний вестник», который впервые вышел на 24 страницах 2 июня 1957 года. Впоследствии его переименовали в «Narodni list», а затем дали нынешнее название.

«Večernji list» поддержал свою репутацию правоцентристского консервативного издания после выборов 1990 года в Хорватии. Франьо Туджман и ХДС проявили заинтересованность в том, чтобы непосредственно иметь контроль над газетой путём приватизации. Ивич Пашалич (Ivić Pašalić), один из ближайших соратников Туджмана, принял участие в этом процессе. Впоследствии по требованию общественности была проведена проверка, которая имела целью выяснить законность этой приватизации, но не было найдено никаких нарушений закона. Большой удар этой газете был нанесен в апреле 1998 года, когда начал выходить «Jutarnji list». С тех пор «Večernji list» потерял лидерство среди СМИ Хорватии. С 2000 года он перешел в собственность австрийской компании «Styria Medien AG» и стал снова лидировать в рейтингах. По данным опроса, выполненного агентством «GfK Centar za istraživanje tržišta» в 2001 году, газета, имея многочисленные региональные выпуски, занимает ведущее место среди масс-медиа страны.

Со своим проектом «Футбол сердца» 2006 года журнал стал третьим на конкурсе «Ifra Cross Media Awards 2006» за мониторинг чемпионата мира по футболу.

Выпуски 
«Večernji list» имеет 10 выпусков в Хорватии, один для Боснии и Герцеговины и один международный:

 Далмация
 Истрия — Приморье — Лика
 Славония и Баранья
 Славония
 Подравина и Билогора
 Вараждин и Меджимурье
 Загорье
 Сисак
 Карловац
 Загреб
 Босния и Герцеговина
 международное издание

Главные редакторы 

 Томислав Голубович (Tomislav Golubović), с 1959 по 1961
 Мирко Билич (Mirko Bilić), с 1961 по 1963
 Вера Врцич (Vera Vrcić), с 1963 по 1968
 Давор Шошич (Davor Šošić), с 1968 по 1972
 Милан Бекич (Milan Bekić), с 1972 по 1975
 Драго Шубич (Drago Šubić), с 1975 по 1983
 Степан Андрашич (Stjepan Andrašić), с 1983 по 1990
 Иво Лайтман (Ivo Lajtman), с 1990 do 1992, a после того, как он умер, короткое время заместителем был Винко Чеси (Vinko Česi)
 Бранко Туджен (Branko Tuđen), с 1992 по 2001
 Ружица Циглер (Ružica Cigler), с 2001 по 2005
 Миленко Манькас (Miljenko Manjkas), с 2005 по 2006
 Горан Огурлич (Goran Ogurlić), с 2006

Примечания

Ссылки 
 Портал новостей газеты
 Веб-страница газеты 

Средства массовой информации Хорватии